Nicht tot zu kriegen steht für:

 Nicht tot zu kriegen (Fernsehserie), deutsche Comedy-Fernsehserie mit Jochen Busse (2017)
 Nicht tot zu kriegen (2020), deutscher Fernsehfilm von Nina Grosse